Egon Murič (né le  à Bled en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2000 au HK Sportina Bled. En 2002, il intègre l'effectif de l'HDD Olimpija Ljubljana.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace aux différentes compétitions internationales depuis 2006.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001 || HK Sportina Bled ||Ligue Slovène ||18||9||5||14||34||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2000-2001 || HK Sportina Bled || Interliga ||13||3||6||9||12||  ||  ||  ||   ||  
|-
| 2001-2002 || HK Sportina Bled || Ligue Slovène ||14||4||3||7||30||  ||  ||  ||   ||  
|-
| 2002-2003 || HDD ZM Olimpija  || Interliga ||16||3||4||7||18||  ||  ||  ||   ||  
|-
| 2003-2004 || HDD ZM Olimpija  || Interliga ||16||4||5||9||16||4||0||2||2||29
|-
| 2003-2004 || HDD ZM Olimpija ||Ligue Slovène ||14||6||3||9||18||4||1||2||3||2
|-
| 2004-2005 || HDD ZM Olimpija || Interliga ||23||9||3||12||72||  ||  ||  ||   ||  
|-
| 2004-2005 || HDD ZM Olimpija ||Ligue Slovène ||21||2||1||3||37||  ||  ||  ||   ||  
|-
| 2005-2006 || HDD ZM Olimpija  || Interliga ||19||5||4||9||18||5||1||2||3||2
|-
| 2005-2006 || HDD ZM Olimpija || Ligue Slovène ||23||7||10||17||42||  ||  ||  ||   ||  
|-
| 2006 ||Equipe nationale de Slovénie || CM ||6||1||0||1||4|| || || || ||
|-
| 2006-2007 || KHL Medveščak  || Interliga ||12||4||4||8||34||  ||   ||   ||   ||  
|-
| 2006-2007 || HDD ZM Olimpija  || Ligue Slovène ||16||2||5||7||18||  ||   ||   ||   ||   
|-
| 2007 ||Equipe nationale de Slovénie || CM D1 ||6||3||1||4||4|| || || || || 
|-
| 2007-2008 ||HDD ZM Olimpija || EBEL ||38||12||13||25||20||15||0|| 0|| 0|| 22 
|-
| 2007-2008 ||HDD ZM Olimpija || Ligue slovène|| || || || || || 7||0|| 0|| 0|| 4 
|-
| 2008 ||Equipe nationale de Slovénie || CM ||4||0||0||0||2|| || || || ||
|-
| 2008-2009 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 35|| 4|| 2|| 6|| 52|| || || || || 
|-
| 2008-2009 ||HD HS Ljubljana || Ligue slovène|| 3|| 0|| 2|| 2|| 29|| || || || || 
|-
| 2008-2009 ||HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène|| || || || || || 6|| 1|| 1|| 2|| 10
|-
| 2009-2010 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 51|| 4|| 10|| 14|| 87|| || || || || 
|-
| 2009-2010 ||HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène|| || || || || || 10|| 5|| 3|| 8|| 24

Références 

Naissance en janvier 1982
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Attaquant de hockey sur glace